Веспер
 Vesper — римский аналог Геспера, олицетворение вечерней звезды (Венеры).
 Веспер, Вальтер (1897—1978) — видный деятель немецкого рабочего движения, политик, дипломат.
 Веспер, Рудольф (род. 1939) — немецкий борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, призёр чемпионатов мира и Европы, девятикратный чемпион ГДР.
 Веспер — коктейль Джеймса Бонда, состоящий из джина, водки и Кина Лиллет.